Новотануси — кутан Хунзахского района Дагестана. Не имеет официального статуса, расположено на землях отгонного животноводства Бабаюртовской зоны. Подчиняется сельскому поселению Танусинский сельсовет.

Географическое положение 
Анклав Хунзахского района, расположено на территории Бабаюртовского района на канале Хани-Шабур, ближайшие населённые пункты: село Нуси в 3 км к юго-востоку, кутан Хамзаюрт в 4 км к юго-востоку, кутан Камбулат в 5 км к северо-востоку.

История 
Основан на землях отгонного животноводства колхоза имени Хизроева села Хунзах.

Проблемы 
Не определённый статус и расположения населённого пункта на землях сельскохозяйственного назначения создает проблемы в функционировании жизнедеятельности кутана, например, по этой причине в 2020 году не смогли ввести в строй новую школу.

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района